Vĩnh Trường (An Giang)
 Vĩnh Trường (Khánh Hòa)
 Vĩnh Trường (Quảng Trị)